Brodén är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anita Brodén (född 1948), politiker, folkpartist
 Anne Marie Brodén (född 1956), politiker
 Carl Johan Brodén (1818–1898), kyrkoherde och politiker
 Erik Brodén (född 1975), musiker
 Ivar Brodén (1820–1877), läroboksförfattare och journalist
 Joakim Brodén (född 1980), sångare
 Leif Brodén (född 1960), företagsledare
 Mats Brodén (född 1961), företagare och materialforskningsentreprenör
 Sven Brodén (1921–1991), jurist
 Torsten Brodén (1857–1931), matematiker

Svenska efternamn